Община Бановичи (, ) — боснийская община в составе Федерации Боснии и Герцеговины, расположенная в восточной части Федерации. Административным центром является город Бановичи.

Население

Литература 
 Књига: „Национални састав становништва - Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.", статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево.

Ссылки 
 Официальный сайт общины  
 Данные о переписи населения 

Общины Федерации Боснии и Герцеговины